HMS „Antelope” – nazwa noszona przez jedenaście okrętów angielskiej, a następnie brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca antylopę:
 „Antelope” – galeas zbudowany w 1546, spalony w 1649, podczas angielskiej wojny domowej.
 „Antelope” – okręt 50-działowy zbudowany w 1651, rozbity w 1652.
  – 40-działowa fregata czwartej rangi (fourth-rate) zwodowana w 1653 jako „Preston”, przemianowana na „Antelope” w 1660, sprzedana w 1693.
  – 48-działowa fregata czwartej rangi (fourth-rate) zwodowana w 1703, przebudowana w 1741, sprzedana w 1783.
  – 14-działowy slup zakupiony w 1784, utracony podczas huraganu w tym samym roku.
  – 48-działowa fregata czwartej rangi (fourth-rate) zwodowana w 1802, od 1818 używana jako transportowiec, od 1824 w służbie portowej, rozebrana w 1845.
  – 14-działowy szkuner, zdobyty na Hiszpanach pryz „Firefly” zakupiony w 1808, rozebrany w 1814.
  – slup zwodowany w 1846, sprzedany w 1883.
  – kanonierka torpedowa zwodowana w 1893, w służbie portowej od 1910, sprzedana w 1919.
  – niszczyciel typu A zwodowany w 1929, sprzedany w 1946.
  – fregata rakietowa typu 21 zwodowana w 1972, zatopiona podczas wojny falklandzkiej w 1982.

Inne okręty:
 HCS „Antelope” – 14-działowy bryg Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej zwodowany 1793, sprzedany po 1830.

Przypisy 

Antelope